«Долиною смертоносних тіней» (Through the Valley of Shadows) — 12-та серія другого сезону серіалу «Зоряний шлях: Дискавері».
 «Долиною смертоносних тіней» (Through the Valley of Shadows) — 2-га серія першого сезону серіалу «Інше життя».